Dean kan som auktorsförkortning betyda:

 Bashford Dean
 Richard Dean

Robotskapade auktorsförkortningar